Montclair (Califòrnia)
 Montclair (Nova Jersey)
 Montclair (Virgínia)